The Country Lovers é um filme norte-americano de 1911, do gênero comédia, dirigido por Mack Sennett e estrelado por Blanche Sweett.

Elenco 
Blanche Sweet
Charles West
Grace Henderson
Mack Sennett

Ligações externas 
 

Filmes dirigidos por Mack Sennett
Filmes dos Estados Unidos de 1911
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco